È un problema (Crooked House) – romanzo di Agatha Christie
Crooked House – miniserie televisiva britannica del 2008
Mistero a Crooked House (Crooked House) – film del 2017 diretto da Gilles Paquet-Brenner